Bedřich Procházka est un nom pouvant désigner:

 (1855-1934), mathématicien tchécoslovaque
 (1909-?), rameur olympique tchèque

Voir aussi

Procházka, Bedřich